Чемпионы США по боксу среди любителей в супер тяжёлой весовой категории — определяются на ежегодном национальном первенстве. Первый чемпионат проводился в 1981 году, а первым чемпионом в этой весовой категории стал филадельфийский боксёр Тайрелл Биггс.

 1981 — Тайрелл Биггс, Philadelphia, PA
 1982 — Тайрелл Биггс, Philadelphia, PA
 1983 — Уоррен Томпсон, Baltimore, MD
 1984 — Натаниэль Фитч, US Army
 1985 — Уэсли Уотсон, US Army
 1986 — Алекс Гарсия, San Fernando, CA
 1987 — Карлтон Холлис, Fort Lauderdale, FL
 1988 — Роберт Сальтерс, US Army
 1989 — Эд Дональдсон, US Marines
 1990 — Эдвард Эскобедо, McKinney, TX
 1991 — Ларри Дональд, Cincinnati, OH
 1992 — Самсон Поуха, Kearns, UT
 1993 — Джоэл Скотт, Albany, NY
 1994 — Ланс Уитакер, Northridge, CA
 1995 — Лоуренс Клей-Бей, Hartford, CT
 1996 — Лоуренс Клей-Бей, Hartford, CT
 1997 — Уилли Палмс, Jersey City, NJ
 1998 — Dominick Guinn, Hot Springs, AR
 1999 — Кальвин Брок, Charlotte, NC
 2000 — Т. Дж. Уилсон, Tulsa, OK
 2001 — Ясон Эстрада, Providence, RI
 2002 — Ясон Эстрада, Providence, RI
 2003 — Ясон Эстрада, Providence, RI
 2004 — Майк Уилсон, Central Point, OR
 2005 — Майк Уилсон, Central Point, OR
 2006 — Джонте Уиллис, (Mike Wilson tested positive)
 2007 — Майкл Хантер Las Vegas

Соревнования по боксу в США